Заявки на участие в Евровидении 2010 стали приниматься в Азербайджане вскоре после окончания Евровидения 2009. Заявки принимались в отдельности от исполнителей и композиторов. От первых требовалось отправлять записи исполнения ими песен (по одной в медленном и быстром темпе), с которыми они желали бы выступить в отборочном туре. Кандидаты проверялись на умение танцевать, выступать и на владение иностранным языком. Заявки принимались как из Азербайджана, так и из-за рубежа. Песни могли быть исполнены на любом языке.
На Евровидение 2010 Сафуре самое большое (12) баллов дали ,, и .

Из примерно 30 кандидатов, в январе 2010 года было выявлено шесть полуфиналистов:
 Азад Шабанов, участник конкурса «Yeni Ulduz-7»
 Группа «Milk & Kisses», две бывшие участницы рок-группы «Unformal», прошедшей в финал национального отбора в 2008 году
 Марьям Аранович, участница конкурса «Бакинская осень 2003»
 Сафура Ализаде, победительница конкурса «Yeni Ulduz-8»
 Элли Мишиева, бывшая солистка немецкой поп-группы «Bisou»
 Ульвия Рагимова, джазовая певица, бывшая участница ансамбля «Bəri bax»

По итогам финала отборочного тура, прошедшего 2 марта и куда вышли группа «Milk & Kisses», Сафура Ализаде и Марьям Аранович, право представлять Азербайджан на Евровидении получила Сафура Ализаде.

На конкурсе Сафура, набрав 145 очков, заняла 5 место.

Голосования

Финал 
В финале за Азербайджан проголосовало 22 страны, 16 стран не отдали Азербайджану ни одного голоса. Максимальное количество баллов (12) Азербайджану дали , ,  и .

Примечания

Ссылки 
 Сафура на Евровидении 2010 - Официальный сайт участницы Евровидения 2010 от Азербайджана
 Eurovision Azerbaijan  - Официальный сайт Евровидения Азербайджана

Страны на «Евровидении-2010»